Blackwell Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackwell Hill (Connecticut)
 Blackwell Hill (Idaho)
 Blackwell Hill (Maine)
 Blackwell Hill (New York)
 Blackwell Hill (Oregon)